Der 33. Schweizer Cup wurde vom 22. September 1957 bis zum 15. Mai 1958 ausgetragen. Titelverteidiger war der Verein BSC Young Boys.

Der Modus 
Es wurde im K.O.-System gespielt. Im Fall eines Gleichstandes zum Ende der Verlängerung wurde das Spiel auf dem Platz der Gastmannschaft wiederholt. Das Finalspiel fand in Bern statt.

3. Ausscheidungs-Runde 
In der 3. Ausscheidungs-Runde spielten erstmals die Mannschaften der Nationalliga mit:

|}

Wiederholungsspiel 

|}

1/16-Finals 
  

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Achtelfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Anmerkung

Viertelfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 27. April 1958 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Wiederholungsspiel

Quellen 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1957/58 - Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1957/58 - Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1957/58 - Website (italienisch)

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)

1957 58
Fußballsaison 1957/58